New Bridge bezeichnet:

Brücken:
 New Bridge (Dublin), eine Straßenbrücke in Dublin
 New Bridge (Holne), eine Brücke über den Dart bei Holne, Devon, England
 New Bridge (Whitebridge), eine Brücke in den schottischen Highlands
 Für die New Bridge in Singapur siehe Coleman Bridge (Singapur)

Ortschaften:
 New Bridge (Georgia), eine Wüstung in Georgia, Vereinigte Staaten
 New Bridge (Neufundland und Labrador), ein Weiler in Neufundland und Labrador, Kanada

Siehe auch:
 Newbridge (Begriffsklärung)